Бро́умов (), бывш. Бра́унау () — город на севере Чехии.

География 
Расположен в округе Наход Краловеградецкого края, вблизи границы с Польшей. Площадь города — 22,26 км²; высота над уровнем моря — 395 м.

История 
Город был основан в 1256 году аббатством бенедиктинцев Бржевновского монастыря в Праге, которому король Пржемысл Отокар I даровал эти земли. После пожара 1306 года город был восстановлен, включая монастырь и городские стены, строительство которых закончено к 1380 году. Средневековая церковь Девы Марии XII века уцелела во время пожара и является сегодня старейшей сохранившейся деревянной церковью в Чехии.

Рейхспрезидент Германии Пауль фон Гинденбург по ошибке считал, что Адольф Гитлер родился в богемском Браунау, а не в верхнеавстрийском Браунау-ам-Инн, и за это прозвал его «богемским капралом».

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Краловеградецкого края